Watzing ist der Ortsname folgender Orte

in Deutschland
 Watzing (Kirchanschöring), Ortsteil der Gemeinde Kirchanschöring, Landkreis Traunstein, Bayern
 Watzing (Lalling), Ortsteil der Gemeinde Lalling, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Watzing (Neukirchen vorm Wald), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen vorm Wald, Landkreis Passau, Bayern
 Watzing (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Watzing (Winhöring), Ortsteil der Gemeinde Winhöring, Landkreis Altötting, Bayern

in Österreich
 Watzing (Gemeinde Roitham), Ortschaft der Gemeinde Roitham, Gemeinde Gmunden, Oberösterreich
 Watzing (Gemeinde Gaspoltshofen), Ortschaft der Gemeinde Gaspoltshofen, Gemeinde Grieskirchen, Oberösterreich
 Watzing (Gemeinde Rottenbach), Ortschaft der Gemeinde Rottenbach, Gemeinde Grieskirchen, Oberösterreich
 Watzing (Gemeinde St. Roman), Ortschaft der Gemeinde Sankt Roman, Gemeinde Schärding, Oberösterreich
 Watzing (Gemeinde Wolfsegg), Ortschaft der Gemeinde Wolfsegg am Hausruck, Gemeinde Vöcklabruck, Oberösterreich